Шалленберг () — фамилия.

Известные носители 
 Шалленберг, Александер (род. 1969) — австрийский дипломат, юрист и политик, федеральный канцлер Австрии (2021).
 Шалленберг, Вольфганг (1930—2023) — австрийский дипломат.

См. также 
 Шалленберги — дворянский род.